Quatre navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Monterey, les trois premiers en l'honneur de la ville de Monterey (Californie), le dernier en hommage à la bataille de Monterrey : 
 l', un remorqueur à vapeur lancé en 1862 ;
 l',un monitor en service de 1893 à 1921 ;
 l', un porte-avions léger de  qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga en service depuis 1990.

Monterey